James Knox Polk, elfde president van de Verenigde Staten
 James Robert Knox, Australisch geestelijke en kardinaal van de Katholieke Kerk
 James Knox (wielrenner), Engels wielrenner